Buri (mitologia), deu primigeni de la mitologia 
 Biografies:
 Buri Bars (? - 1095), príncep seljúcida fill d'Alp Arslan
 Abu Ishak Ibrahim I Buri Tegin conegut per Tamghatsh Khan, sobirà karakhànida que van regnar a Samarcanda del 1041 o 1042 al 1052 com a subordinat del seu germà de Bukharà, i del 1052 al 1068 també a Bukhara, ja com a gran kan 
Tadj al-Muluk Buri, emir de Damasc (1128-1132), segon de la seva nissaga, que va donar nom a la dinastia burida.
 Büri, príncep mongol net de Txagatai Khan i fill de Mutugen 
 Büri o fu-li, títol d'alguna cortesans del kanat dels Turcs a l'Àsia central
 Toponímia:
 Buri Dihing, riu d'Assam 
 Buri Gandak, riu de Bihar